Le sigle Frontex - pour « Frontières extérieures » - peut faire référence à :
 l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures qui a existé de 2004 à 2016, 
 et à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, qui a remplacé la précédente depuis 2016.